2011 Голяма награда на Германия е 58-ото за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 24 юли 2011 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
2011 година в Германия